Nowe Miasto (en polonais : Nouvelle ville) est le nom de :

Toponymie

Nowe Miasto, est un quartier de l'arrondissement de Śródmieście (Centre-ville) à Varsovie.
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Nowe Miasto Lubawskie, ville 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 gmina de Nowe Miasto nad Wartą, dans le powiat de Środa Wielkopolska
 village de Nowe Miasto nad Wartą, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Mazovie
 gmina de Nowe Miasto nad Pilicą, dans le powiat de Grójec 
 ville de Nowe Miasto nad Pilicą, chef-lieu de cette gmina
 la gmina de Nowe Miasto, dans le powiat de Płońsk
 le village de Nowe Miasto, chef-lieu de cette gmina